Забеги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Забеги — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Забеги — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.